Szépségversenyek
 Miss Arizona, Arizona állam szépségversenye, és annak győztese, a Miss America szépségverseny jelöltje
 Miss Arizona, Arizona állam szépségversenye, és annak győztese, a Miss USA szépségverseny jelöltje

Művésznév
 Miss Arizona: Senger Mária (1896–1945) akrobata, előadóművész, üzletasszony ismert művészneve

Színház
 Miss Arizona, 1981-es színpadi mű Senger Mária életéről, szerzők Fedor–Szilágyi–Rátonyi, rendező Thália színház, rendezte Kazán István (Thalia Stúdió)

Filmcímek
 Miss Arizona, 1919-es német film, rendezte Otis Thayer, címszereplő     Gertrude Bondhill
 Miss Arizona, 1988-as olasz–magyar film, rendezte Sándor Pál, címszereplő Hanna Schygulla 
 Miss Arizona, 2018-as amerikai filmvígjáték, rendezte Autumn McAlpin, főszereplő Johanna Braddy

Lásd még
 Arizona (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek